Дон Кихот може да се отнася за:
 „Дон Кихот“ - роман от испанския писател Мигел де Сервантес
 „Дон Кихот“ – балет
 „Дон Кихот“ - симфонична поема от германския композитор Рихард Щраус
 „Дон Кихот“ - театрална пиеса от руския писател Михаил Булгаков
 „Дон Кихот“ – космически апарат
 „Дон Кихот“ – опери
 „Дон Кихот“ – филми

Вижте също 
 „Дон Кихот се завръща“ – руско-български филм по романа